Sha kan syfta på följande:

 Shaxian, stadsdistrikt i Sanming, Fujian, Kina
 Siá, ort i Cypern
 Shek Kwu Chau, ö i Hongkong